Чипровци може да се отнася за:

 Чипровци – град в България;
 Чипровци – община в България;
 Чипровци – морски нос в Антарктика.